

Informatica 
 XMF – Extensible Music Format, formato contenitore

Codici 
 xmf – codice ISO 639-3 della lingua mengrelia